Cristián Cuevas puede referirse a:

 Cristián Cuevas; en política, sindicalista chileno militante de La Lista del Pueblo.
 Cristián Cuevas; en fútbol, jugador chileno que se desempeña como lateral.